Voici une liste des aéroports en Afrique du Sud, regroupés par type et triés par emplacement.

La plupart des plus grands aéroports appartiennent à la , qui comprend tous les aéroports internationaux à l'exception de l'aéroport international de Lanseria, qui est une propriété privée. La plupart des autres aéroports publics appartiennent à des municipalités locales, bien qu'il existe également un nombre important d'aéroports privés. Certaines bases de l'armée de l'air sud-africaine partagent leurs pistes avec des aéroports publics. Dans le cas de la base aérienne Hoedspruit, une partie de la base a été louée à une entreprise privée en tant qu'aéroport public.

Aéroports 
Les noms d'aéroport indiqués en gras indiquent que ceux ci possèdent un service passager régulier assuré par des compagnies aériennes commerciales.

Voir aussi 

 Liste des codes OACI des aéroports/F
 Liste des aéroports les plus fréquentés en Afrique du Sud

Notes et références

Liens externes 

 South African Civil Aviation Authority
 South African Airports
 Aeronautical charts
 Unverified aerodrome data –aérodromes sans licence en Afrique du Sud, généralement sans service régulier
 South African Air Force Bases
 
 
 . Last Updated 2014. Airports have designator in column 4.
 
 
 

Afrique du Sud